Bogatzki ist der Name folgender Personen:

 Dieter Bogatzki (1942–2000), deutscher Leichtathlet, Weltrekordler im 800-Meter-Lauf
 Gerhard Bogatzki (geboren 1938), deutscher Zeichner, Maler, Grafiker und Werbegrafiker

Siehe auch:
 Bogatzky